В 1978 году было два конклава:

 Конклав 1978 года (август)
 Конклав 1978 года (октябрь)